Фільми:
 «Crossroads» — культовий американський кінофільм, музична драма. Сюжет навіяно легендою Роберта Джонсона;
 «Crossroads» — молодіжний фільм, режисер Темра Девіс;

Інше:
 «Cross Road Blues» — одна з найвідоміших пісень Роберта Джонсона, випущена 1937 року;
 «CrossroadsCrossroads» — другий студійний альбом українського металкор-гурту May of Sorrow.

Див. також 
 Перехрестя (значення)